

Geografia 
 Galloway – area della Scozia sud-occidentale

Persone 
 Alan di Galloway (1199-1234) – nobile e militare britannico
 Brendan Galloway (1996) – calciatore inglese
 Conte di Galloway – elenco conti di Galloway
 Don Galloway (1937-2009) –  attore statunitense
 Fergus di Galloway (...–1161) – signore di Galloway britannico
 George Galloway (1954) – politico e scrittore britannico
 Jackie Galloway (1995) – taekwondoka statunitense
 Jenny Galloway (1959) – cantante e attrice inglese
 Joey Galloway (1971) – giocatore di football americano statunitense
 Kevin Galloway (1988) – cestista statunitense naturalizzato iracheno
 Langston Galloway (1991) – cestista statunitense
 Lowell Galloway (1921-1979) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ramon Galloway (1991) – cestista statunitense
 Robert Galloway (1992) – tennista statunitense
 Scott Galloway (1995) – calciatore australiano
 Thomas di Galloway (...–1231) – nobile e militare britannico